Gmina Iowa (hrabstwo Allamakee)
 Gmina Iowa (hrabstwo Benton)
 Gmina Iowa (hrabstwo Cedar)
 Gmina Iowa (hrabstwo Crawford)
 Gmina Iowa (hrabstwo Dubuque)